Albæk kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Albæk (Haunstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Haunstrup Sogn, Herning Kommune
 Albæk (Randers Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Albæk Sogn, Randers Kommune
 Albæk (Rimsø Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Rimsø Sogn, Norddjurs Kommune
 Albæk (Skjern Sogn) – en bebyggelse i Skjern Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Albæk (Frederikshavn Kommune) – en bebyggelse i Albæk Sogn, Frederikshavn Kommune
 Albæk (Holstebro Kommune) – et vandareal i Borbjerg Sogn og Mejrup Sogn i Frederikshavn Kommune
 Albæk (Jammerbugt Kommune) – et vandareal i Hune Sogn og Saltum Sogn i Jammerbugt Kommune
 Albæk (Suldrup Sogn) – en herredgård i Suldrup Sogn, Rebild Kommune

Albæk kan henvise til flere personer med dette efternavn:
 Erik Albæk – født 1. februar 1955, dansk professor i journalistik og statskundskab
 Mads Winther Albæk – født 14. januar 1990, dansk fodboldspiller
 Morten Albæk – født 28. juli 1975, dansk samfundsdebattør, forfatter og erhvervsmand

Danske efternavne